8-й чемпионат России по мини-футболу проводился в 1999—2000 годах. Чемпионом стала московская «Дина».

Участники 
 Альфа (Екатеринбург)
 ВИЗ (Екатеринбург)
 Вита (Кемерово)
 ГКИ-Газпром (Москва)
 Дина (Москва)
 Заря (Емельяново)
 Норильский никель (Норильск)
 Приволжанин (Казань)
 Саратов-СПЗ (Саратов)
 Сибиряк-Сибакадемстрой (Новосибирск)
 Спартак (Москва)
 Строитель (Новоуральск)
 ТТГ-Ява (Югорск)
 УПИ-СУМЗ (Екатеринбург)
 ЦСКА (Москва)
 Челябинец (Челябинск)

Итоговая таблица 

 Команда «Вита» (Кемерово) после одиннадцатого тура снялась с соревнований.

Ссылки 
 http://mini-fussball.narod.ru/chr2000.html

Чемпионаты России по мини-футболу
Чемпионаты России в 2000 году
Чемпионаты России в 1999 году
Футбол в России в 1999 году
Футбол в России в 2000 году